La Coppa Rosa è una corsa in linea femminile di ciclismo su strada riservata alla categoria donne allieve, che si svolge nella cittadina trentina di Borgo Valsugana, in Italia, ogni anno in settembre.

Storia 
È la versione femminile della più vecchia Coppa d'Oro e la formula della competizione è la stessa: una corsa ciclistica di un giorno dedicata alle giovani cicliste della categoria Allieve (15 e 16 anni). Come per la corsa maschile, il premio viene consegnato al Direttore sportivo della squadra in cui milita la ciclista vincitrice. La Coppa Rosa si disputa di sabato, un giorno prima della Coppa d'Oro,

La corsa si svolge dal 2000, e prevede un circuito alternativo a quello che seguiranno il giorno successivo i colleghi maschi, mantenendo però in comune l'arrivo nella cittadina di Borgo Valsugana.

Albo d'oro
Aggiornato all'edizione 2021.

Note

Collegamenti esterni 

Competizioni ciclistiche italiane
Ciclismo femminile
Borgo Valsugana
Sport in provincia di Trento
Ciclismo in Trentino-Alto Adige